

Tablica

Kvalifikacije za 3. HNL 
NK Duga Resa - NK Tondach Bedekovčina 2:1
NK Tondach Bedekovčina - NK Duga Resa 4:0

U 3. HNL se kvalificirao NK Tondach Bedekovčina.

Izvori 

 Stjepan Kaurić - Nogometni klub Duga Resa 1929. – 2009., Duga Resa 2009., 

2003-04
karlovačka-1